Hoffer, Höffer nebo Hoeffer může znamenat:

 Abram Hoffer
 Aleš Höffer (1962–2008) – československý atlet
 Eric Hoffer
 Erwin Hoffer
 Gottfried Hoffer z Lobenštejnu (1665–1732) byl český římskokatolický duchovní, děkan v Litoměřicích
 Karl Hoffer (1824–1885) – rakouský právník a politik, poslanec Říšské rady
 Leopold Hoffer

Německá příjmení